Андрей Александрович, князь Городецкий (ок. 1255— 27 июля 1304)
 Андрей Александрович (князь ростовский)
 Андрей Александрович Романов — князь императорской крови
 Александрович, Андрей Иванович — белорусский поэт